Il doppio del torneo di tennis XL Bermuda Open 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Doug Flach e Richey Reneberg che hanno battuto in finale Andrej Čerkasov e Rodolphe Gilbert 3-6, 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Luke Jensen /  Murphy Jensen (semifinali)
 Mark Knowles /  Sargis Sargsian (primo turno)

 Doug Flach /  Richey Reneberg (Campioni)
 Tom Nijssen /  Greg Van Emburgh (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

XL Bermuda Open 1998